Adam Holzman puede referirse a:
Adam Holzman (guitarrista) (nacido en 1960), guitarrista clásico estadounidense
Adam Holzman (tecladista) (nacido en 1958), tecladista de jazz estadounidense